Колымский округ — название административных единиц Российской империи и СССР.

 Колымский округ (Хабаровский край) — в Хабаровском крае;
 Колымский округ (Якутия) — в Якутии